Andreatta ist der Familienname folgender Personen:

 Ciro Andreatta (1906–1960), Geologe
 Beniamino Andreatta (1928–2007), italienischer Ökonom und Politiker
 Fabrizio Andreatta (* 1972), italienischer Mathematiker
 Marco Andreatta (* 1962), italienischer Bobsportler

Siehe auch:
 Andretta